Willow kan syfta på:

 Willow Rosenberg – rollfigur i den amerikanska tv-serien Buffy och vampyrerna
 Willow (film) – amerikansk fantasyfilm från 1988
 Willow (datorspel) – dator/TV-spel
 Willow (servis) – The Willow Pattern, porslinsdekor.

Geografi
 Willow, Alaska
 Willow, New York
 Willow, Oklahoma
 Willow, Wisconsin

Se även 
 Willows